Ужа́ва () — топонім у Латвії:

 Ужава — річка, що впадає у Балтійське море;
 Ужава — село у Вентспілському краї;
 Ужава — станція на залізничній гілці Лієпая — Вентспілс;
 Ужава — заказник у Вентспілському краї.